Agostino Barbarigo (1420–1501) velencei dózse 
Agostino Barbarigo (1500–1571) velencei hadvezér